Pacific Island Air — чартерная авиакомпания Фиджи.

В 2013 году Pacific Island Air была приобретена компанией GCH aviation.

Авиакомпания оказывает услугу «загадочного полёта», когда пассажир изначально не знает, на какой из островов архипелага он летит отдыхать.

Флот

Галерея

Примечания 

Авиакомпании Фиджи